Геннадий Валентинович Авдеенко (, , Украинская ССР) — советский прыгун в высоту, олимпийский чемпион и чемпион мира. Заслуженный мастер спорта СССР (1983). Воспитанник Бориса Робульца.

Биография 
Окончил Одесский педагогический институт имени К. Д. Ушинского, учитель физкультуры. Выступал за Вооружённые Силы СССР (Одесса).

Пик карьеры пришелся на середину 80-х годов, когда он стал олимпийским чемпионом и чемпионом мира по прыжкам в высоту. В 90-е годы перенес 3 операции на ахиллах, после чего выйти на прежний уровень не смог.

В 1991 году переехал с семьей в Минск, позднее обосновался в белорусской глубинке — деревне Копачи под Молодечно. В настоящее время — преподаватель физической культуры в СШ № 8 г. Молодечно.

Женат на чемпионке СССР по прыжкам в высоту Людмиле Петрусь, дочь Алиса.

Спортивные достижения 
 Чемпион мира 1983 года (первый чемпион мира по прыжкам в высоту).
 Чемпион Олимпийских Игр 1988 года в прыжках в высоту (2,38 м, олимпийский рекорд).
 Серебряный призёр чемпионата мира 1987 года (2,38 м).
 Серебряный призёр зимнего чемпионата мира 1987 года (2,38 м рекорд СССР)
 Чемпион СССР 1987—1988 года. Личный рекорд — 2,38 м (1987—1988).

Награды 
Орден Дружбы народов (1989)

Политические взгляды 
Подписал открытое письмо спортивных деятелей страны, выступающих за действующую власть Беларуси после жестких подавлений народных протестов в 2020 году.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160308004828/http://sobytiya.net.ua/archive,date-2008_08_04,article-olimpiiyskiiy_chempion_igr_v_seyle_1/article.html

Прыгуны в высоту СССР
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Заслуженные мастера спорта СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Прыгуны в высоту России
Выпускники Южноукраинского национального педагогического университета имени Константина Ушинского
Выпускники Одесского национального политехнического университета